Stejaru (Tulcea) ;
 Stejaru (Teleorman) ;